Porvoo ist der Name für:
 Porvoo, eine Stadt und Bischofssitz am Finnischen Meerbusen in Südfinnland
 Porvoo (Verwaltungsgemeinschaft), eine Verwaltungsgemeinschaft der finnischen Landschaft Ostuusimaa
 (1757) Porvoo, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Porvoo-Gemeinschaft, ein nicht-institutioneller Zusammenschluss von zwölf europäischen Kirchen